Русија је учествовала на Европском првенству у атлетици на отвореном 2014. одржаном у Цириху од 12. до 17. августа. Ово је било седмо Европско првенство на отвореном од 1994. године од када Русија учествује самостално под овим именом. Репрезентацију Русије представљало је 87 такмичара (43 м + 44 ж) који су се такмичили у 25 дисциплина.

На овом првенству Русија је била трећа по броју освојених медаља са 22 медаље, 3 златне, 6 сребрних и 13 бронзаних. Поред тога оборено је 7 личних рекорда и постављено 11 најбољих личних резултата. У табели успешности (према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара)) Русија је била прва са 215 бодова и са 42 учесника у финалу.

Учесници 
Пријављена су 93 такмичара, а наступило је 87 (43 мушкарца и 44 жене)

 Тркачке и ходачке дисциплине

 Такмичари штафете означени бројем су учествовали у још неким дисциплинама, а означени звездицом су у штафетама трчали само у квалификацијама

Техничке дисциплине и вишебој

Освајачи медаља

Злато (3) 

 Сергеј Шубенков — 110 м препоне
|valign="top"|
 Елмира Алембекова — 20 км ходање
 Анжелика Сидорова — скок мотком
|}

Сребро (6) 

 Максим Дилдин, Павел Ивашко, Никита Углов, Владимир Краснов, Павел Треникин* — 4 х 400 м
 Александар Иванов — 20 км ходање
 Љукман Адамс — троскок
|valign="top"|
 Марија Кучина — скок увис
 Јекатерина Конева — троскок
 Јевгенија Холодко — бацање кугле
|}

Бронза (13) 

 Алексеј Реунков — маратон
 Денис Кудрајавцев — 400 м препоне
 Денис Стрелков — 20 км ходање
 Иван Носков — 50 км ходање 
 Алексеј Фјодоров — троскок
 Иван Ухов — скок увис
 Сергеј Литвинов — бацање кладива
 Иља Шкурењов — десетобој
|valign="top"|
 Ирина Давидова — 400 м препоне
 Марина Пантелејева, Наталија Русакова,Кристина Сивкова Јелисавета Савлинис, Јекатерина Вуколова* — 4 х 100 м
 Ангелина Жук-Краснова — скок мотком 
 Дарија Клишина — скок удаљ
 Ирина Гумењук — троскок
|}

Резултати

Мушкарци 

 Такмичари штафете означени бројем су учествовали у још неким дисциплинама, а означени звездицом су у штафетама трчали само у квалификацијама
Десетобој

Жене 

 Такмичарке штафете означене бројем су учествовале у још неким дисциплинама, а означене звездицом су у штафетама трчале само у квалификацијама

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2014. на сајту ЕАА

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици на отвореном 2014.
Русија на Европском првенству у атлетици на отвореном